Somersault (engl. für „Salto“ bzw. Rolle, umgangssprachlich Purzelbaum) ist 

 ein australischer Independentfilm, siehe Somersault – Wie Parfum in der Luft
 der Künstlername der Sängerin Gudrun Mittermeier, siehe Somersault (Sängerin)
 der ehemalige Name der Wiesbadener Band Dubplate48